

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mayk“ beginnt.

Mayk 



Mayke 
 Mayke (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Mayke, Erhard (1896–1962), deutscher Eisschnellläufer